Сомба:

 Сомба — народ Западной Африки,проживающий в верховьях рек Веме и Пенджари.
 Сомба — река в России, протекает в Республике Карелия, приток в Водлы.
 Сомба (Важка) — река в России, протекает Архангельской области, приток Онеги.